Нубарян — армянская фамилия.

Известные носители
 Нубарян, Грач Капрелович (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Нубарян, Погос Нубарович (1851—1930) — египетский государственный и политический деятель армянского происхождения.